Wilker ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Wilker (1924–1984), Schweizer Schriftstellerin
 Hermann Wilker (1874–1941), deutscher Ruderer
 José Wilker († 2014), brasilianischer Schauspieler, Regisseur und Filmkritiker
 Karl Wilker (1885–1980), deutscher Reformpädagoge